

Дредноут

Кораблі ВМС 
 «Дредноут» — британський військовий корабель. Спущено на воду 1573 року.
 «Дредноут» — британський фрегат (початкова назва — «Торрінгтон»). Спущено на воду 1654 року.
 «Дредноут» — британський військовий корабель. Спущено на воду 1691 року.
 «Дредноут» — британський військовий корабель. Спущено на воду 1742 року.
 «Дредноут» — британський військовий корабель, пізніше — госпітальне судно. Спущено на воду 1801 року.
 «Дредноут» — британський панцерник. Спущено на воду в 1875 року.
 «Дредноут» — британський лінкор, зробив революцію у військово-морській справі, започаткував названий на його честь клас кораблів дредноутів. Спущено на воду 1906 року.
 «Дредноут» — перший британський атомний підводний човен.

Тип кораблів 
 Дредноут (тип корабля) — тип лінійних кораблів початку XX століття, ім'я якому дав корабель «Дредноут» 1906 року.

Інше 

 Дредноут — космічний корабель з гри Homeworld 2.
 Дредноут — космічний корабель із Саги «Зоряні війни».
 Дредноут — Мех, що крокує, з настільної гри Warhammer 40000.
 Дредноут — бойовий ракетний корабель СРСР в комп'ютерних іграх «Red Alert 2» і «Red Alert 3».
 Дредноут — вид гітари.
 «Дредноут» — комедійний фільм з елементами бойовика.
 Дредноут — грубововняна тканина типу «Бобрика», пальто з такої тканини.
 «Дредноут» — вистава Євгена Гришковця, є так само відеоверсія вистави.

Див. також 
 Лінкор — клас кораблів. На початку XX століття а назву «Дредноут» стало прозивним ім'ям для всіх лінійних кораблів.